

Юшково — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства

Юшково — присілок, Єнанзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Юшково — присілок, Кічмензьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Юшково — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Юшково — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Юшково — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Юшково — присілок, Сарапульський район, Удмуртія